Эдита (Эдгита) Лебединая Шея (; ок. 1025 – ок. 1086) — первая жена короля Англии Гарольда Годвинсона. Эдиту Лебединую Шею иногда путают со второй женой Гарольда, Эдитой Мерсийской, которая была королевой Англии во время его правления.

Эдита Лебединая Шея может быть тождественна Эдгифу Прекрасной, которая была одной из самых богатых дворян в Англии накануне Норманнского завоевания. Брак Эдиты и Гарольда не был оформлен в соответствии с церковными канонами и не считался законным. От Гарольда у Эдиты было по крайней мере шестеро детей, среди которых Гита, супруга Владимира Мономаха, великого князя Киевского, и Гунхильда, ставшая наложницей Алена Рыжего. Их сыновья Годвин, Эдмунд и Магнус, в 1060-х годах участвовали в борьбе против войск Вильгельма Завоевателя, однако потерпели поражение от Брайана Бретонского.

Весной 1066 года король Гарольд II заключил законный брак с Эдитой, дочерью эрла Эльфгара, и вдовой валлийского правителя Грифида ап Лливелина, которого он победил в бою. Этот брак рассматривается большинством современных учёных как сугубо политический. Мерсия и Уэльс были союзниками против Англии; такой брак укрепил положение Англии в этих двух враждебных регионах. Он также дал Гарольду Годвинсону супружество, которое считалось законным с точки зрения духовенства, в отличие от его брака с Эдитой Лебединой Шеей.

Эдита Лебединая Шея осталась в истории и фольклоре главным образом потому, что именно она опознала тело Гарольда после битвы при Гастингсе. Тело было ужасно изуродовано после битвы и, несмотря на просьбы матери Гарольда Гиты Торкельсдоттир о возвращении тела Гарольда для захоронения и обещание золота по весу тела, Вильгельм отказался. Именно тогда Эдита Лебединая Шея прошла по полю битвы и опознала Гарольда по отметке на его груди, известной только ей. Именно благодаря этому монахи погребли Гарольда согласно христианским обычаям в аббатстве Уолтхема.

Примечания

Источники 
 A History of Britain: At the Edge of the World, 3500 BC - 1603 AD by Simon Schama, BBC/Miramax, 2000 
 Edith the Fair, Bill Flint, 2015, Gracewing Press 
 The German Classics of the Nineteenth and Twentieth Centuries, Volume 06: Masterpieces of German Literature Translated into English in Twenty Volumes by Kuno Francke 
 Great Tales from English History: The Truth About King Arthur, Lady Godiva, Richard the Lionheart, and More by Robert Lacey, 2004  
 House of Godwine: The History of Dynasty by Emma Mason, 2004 
 Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700 by Frederick Lewis Weis, Lines: 176-2, 176A-4, 177-1
  'Who Was Eddeva?' by J.R. Boyle, F.S.A.; Transactions of East Riding Antiquarian Society, Volume 4  (1896); pages 11–22

Дом Годвина
Супруги правителей XI века